Une tour de l'Horloge est, au sens général, une tour horloge. Le terme 
peut désigner spécifiquement une tour horloge particulière.

Angleterre 
 Tour de l'horloge, Brighton et Hove
 Tour de l'horloge, Londres

Albanie 
 Tour de l'Horloge, Tirana
Tour de l'Horloge, Koritza

Belgique 
 Tour de l'Horloge, Lierre (munie d'une horloge astronomique)

Bosnie-Herzégovine 
 Tour de l'Horloge, Donji Vakuf ;
 Tour de l'Horloge, Foča ;
 Tour de l'Horloge, Gradačac ;
 Tour de l'Horloge, Livno ;
 Tour de l'Horloge, Mostar ;
 Tour de l'Horloge, Sarajevo ;
 Tour de l'Horloge de la mosquée de Hadži Ali-bey, Travnik ;
 Tour de l'Horloge de Musala, Travnik.

Canada 
 Tour de l'Horloge, Montréal
 Tour de l'Horloge, Halifax

Espagne 
 Tour de l'Horloge, Ateca, province de Saragosse

France 

 Tour de l'Horloge, Amboise
 Tour de l'Horloge, Les Andelys
 Tour de l'Horloge, Anduze
 Tour de l'Horloge, Apt
 Tour de l'Horloge, Aubusson
 Tour de l'Horloge, Aups
 Tour de l'Horloge, Autun
 Tour de l'Horloge, Auvillar
 Tour de l'Horloge, Auxerre
 Tour de l'Horloge, Avallon
 Tour de l'Horloge, Bagnols-sur-Cèze
 Tour de l'Horloge, Baix
 Tour de l'Horloge, Bar-le-Duc
 Tour de l'Horloge, Beaugency
 Tour de l'Horloge, Beaune
 Tour de l'Horloge, Bellegarde-en-Marche
 Tour de l'Horloge, Bellême

 Tour de l'Horloge, Cardaillac
 Tour de l'Horloge, Castellane
 Tour de l'Horloge, Cébazat
 Tour de l'Horloge, Cravant
 Tour de l'Horloge, Crémieu
 Tour de l'Horloge, Le Crest
 Tour de l'Horloge, Dinan
 Tour de l'Horloge, Draguignan
 Tour de l'Horloge, Duras
 Tour de l'Horloge, Évreux
 Tour de l'Horloge, Faucon-de-Barcelonnette
Tour de l'Horloge, Gap
 Tour de l'Horloge, Guînes

 Tour de l'Horloge, Issoire
 Tour de l'Horloge, Lescure-d'Albigeois
 Tour de l'Horloge, Lézan
 Tour de l'Horloge, Lons-le-Saunier
 Tour de l'Horloge, Le Malzieu-Ville
 Tour Jacquemart, Moulins
 Tour de l'Horloge, Nevers
 Tour de l'Horloge, Nîmes
 Tour de l'Horloge, Nice
 Tour de l'Horloge de la Gare de Lyon, Paris
 Tour de l'Horloge du palais de la cité, Paris
 Tour de l'Horloge, Pernes-les-Fontaines
 Tour de l'Horloge, Pouancé
 Tour de l'Horloge, Rennes
 Tour de l'Horloge, Riom
 Tour de l'Horloge, Saint-Fargeau
 Tour de l'Horloge, Saint-Jean-d'Angély
 Tour de l'Horloge, Saint-Jean-du-Gard
 Tour de l'Horloge, Saint-Martin-de-Brômes
 Tour de l'Horloge, Salon-de-Provence
 Tour de l'Horloge, Sélestat
 Tour de l'Horloge, Tillac
 Tour de l'Horloge, Tours
 Tour de l'Horloge, Vaison-la-Romaine
 Tour de l'Horloge, Varennes-en-Argonne
 Tour de l'Horloge, Verdun-sur-Garonne

Grèce 
 Tour de l'Horloge, Komotiní

Italie 
 , Brescia (munie d'une horloge astronomique)
 , Mantoue (munie d'une horloge astronomique)
 Tour de l'Horloge, Rimini (munie d'une horloge astronomique)
 Tour de l'Horloge de Padoue (munie d'une horloge astronomique)
 Tour de l'Horloge, Venise

Japon 
 Tour de l'Horloge, Sapporo

Liban 
 Tour de l'Horloge, Beyrouth

Macédoine 
 Tour de l'horloge de Bitola
 Tour de l'horloge de Chtip
 Tour de l'horloge de Gostivar
 Tour de l'horloge de Prilep
 Tour de l'horloge de Skopje

Serbie 
 Tour de l'Horloge, Prijepolje

Suisse 
 Zytglogge, Berne
 Tour de l'Horloge, Vevey

Turquie 
 Tour de l’Horloge, dans la province de Çanakkale.

Voir aussi

Articles connexes 

Horloge monumentale
 Horloge astronomique
 Tour horloge
 Horloge

Tour de l'Horloge (homonymie)